Jaume Roig, metge i escriptor del Segle d'or valencià
 Jaume Roig (segle XVIII - després de 1799), prevere, canonge i científic català
 Jaume Roig (escultor), escultor barroc del segle XVII
 Jaume Roig, barri de València
 Jaume Roig i Arbona, motociclista mallorquí nascut el 1957
 Jaume Roig Padró, metge i polític català nascut el 1896